Паар:

 Паар (, ) — чешский дворянский род.

 Пар () — коммуна во Франции.
 Пар () — река в Баварии.

См. также 
 Пар (значения)